Navnet Maria Tudor (engelsk: Mary Tudor) kan henvise til
 Maria 1. af England – engelsk dronning, datter af Henrik 8. og kaldt Maria Tudor.
 Mary Rose Tudor – den franske dronning, yngre søster til Henrik 8. og gift med den franske konge Ludvig 12.